Bahan ist:

 Bahan (Burma), Stadtteil von Yangon, Myanmar
 Bahan (Iran), Dorf in der Provinz Teheran, Iran
 Bahan (Israel), Kibbuz im Zentraldistrikt Israels